Podhoří ist der Name folgenderOrte in Tschechien:
 Podhoří (Cheb) (Kreuzenstein), Ortsteil von Cheb, Okres Cheb
 Podhoří (Wüstung) (Hunschgrün), Wüstung auf den Fluren von Hory, Okres Karlovy Vary
 Podhoří (Lipník nad Bečvou) (Podhorn), Ortsteil von Lipník nad Bečvou, Okres Přerov
 Podhoří (Opava), Grundsiedlungseinheit von Opava, Okres Opava
 Podhoří (Vřesovice), Ansiedlung von Vřesovice, Okres Hodonín
 Podhoří (Ústí nad Labem) (Deutsch Neudörfl), Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Podhoří (Zlín), Grundsiedlungseinheit von Zlín, Okres Zlín
 Na Podhoří, Ansiedlung von Oznice, Okres Vsetín
 Zámky-Podhoří, Grundsiedlungseinheit von Prag 8, Prag